Франсиско Умбраль, собственно Франсиско Перес Мартинес  (, 11 мая 1932, Мадрид – 28 августа 2007, Боадилья-дель-Монте) – испанский писатель, журналист, эссеист.

Биография
Отца не знал, мать также не проявляла к нему особого внимания. Только в 10 лет пошёл в школу и не окончил её, занимался много самообразованием. С детства отличался болезненностью. В 1958 году начал публиковаться как журналист в прессе Вальядолида, где его заметил Мигель Делибес. В 1961 году вернулся в Мадрид, где познакомился и подружился с Камило Хосе Селой, который помог ему с публикацией первых книг.

Работал в крупнейших газетах El País, El Mundo и др. В 1990 году был кандидатом на место в Испанской Королевской академии.

Творчество
Помимо романов и эссе, является автором нескольких писательских биографий (Ларра, Гарсиа Лорка, Байрон и др.), мемуарных и дневниковых сочинений. Критика отмечала оригинальность и новаторство его стиля, он считался одним из наиболее известных писателей своего времени.

Книги

	Balada de gamberros (1965) 
	Tamouré (1965) 
	Larra, anatomía de un dandy (1965) 
	Travesía de Madrid (1966) 
	Lorca, poeta maldito (1968) 
	Valle-Inclán, los botines blancos de piqué (1968) 
	Lord Byron (1969) 
	Si hubiéramos sabido que el amor era eso (1969) 
	Las vírgenes (1969) 
	Las europeas (1970) 
	Miguel Delibes (1970) 
	El giocondo (1970) 
	Lola Flores. Sociología de la petenera (1971) 
	Memorias de un niño de derechas (1972) 
	Amar en Madrid (1972) 
        Carta abierta a una chica progre (1973) 
	Los males sagrados (1973) 
	Spleen en Madrid I (1973) 
	Retrato de un joven malvado: memorias prematuras (1973) 
	Museo nacional del mal gusto (1974) 
	Crónicas antiparlamentarias (1974) 
	Las españolas (1974) 
	Travesía de Madrid (1974) 
	Diario de un snob (1974) 
	Diario de un español cansado (1975) 
	España cañí (1975) 
	Cabecitas locas, boquitas pintadas y corazones solitarios (1975) 
	Suspiros de España (1975) 
	La guapa gente de derechas (1975) 
	Mortal y rosa (1975) 
	Las ninfas (1975) 
       España de parte a parte (1976) 
       Crónicas postfranquistas (1976) 
	Mis mujeres (1976) 
	Retrato de un joven malvado (1976) 
	Los males sagrados (1976) 
	Iba yo a comprar pan (1976) 
	Las cartas (1976) 
	Mis paraísos artificiales (1976) 
	Los políticos (1976) 
	Las respetuosas (1976) 
	Teoría de Lola (1977) 
	Diccionario para pobres (1977) 
	Tratado de perversiones (1977) 
	La prosa y otras cosas (1977) 
	Las Jais (1977) 
	El hijo de Greta Garbo (1977) 
	La noche que llegué al Café Gijón (1977) 
	Los angeles custodios (1978) 
	Ramón y las vanguardias (1978) 
	Diario de un snob II (1978) 
	Los Amores diurnos (1979) 
	Diario de un escritor burgués (1979) 
	Teoría de Madrid (1980) 
	Los helechos arborescentes (1980) 
	A la sombra de las muchachas rojas (1981) 
	La bestia rosa (1981) 
	Spleen, cuaderno de Madrid (1981) 
	Crímenes y baladas. Antología de prosas líricas (1981) 
	Las giganteas (1982) 
	Las ánimas del purgatorio (1982) 
	Spleen de Madrid-2 (1982) 
	Diccionario cheli (1983) 
	España como invento (1984) 
	Trilogía de Madrid (1984) 
	Fábula del falo (1985) 
	Mis queridos monstruos (1985) 
	Pío XII, la escolta mora y un general sin un ojo (1985) 
	El Fetichismo (1986) 
	Guía de pecadores-as (1986) 
	La belleza convulsa (1986) 
	Memorias de un hijo del siglo (1987) 
	Guía de la posmodernidad (1987) 
	Sinfonía borbónica (1987) 
	Un carnívoro cuchillo (1988) 
	El día que violé a Alma Mahler (1988) 
	Nada en el domingo (1988) 
	La escritura perpetua (1989) 
	Guía irracional de España (1989) 
	El fulgor de África (1989) 
	Y Tierno Galván ascendió a los cielos (1990) 
	El socialfelipismo (1991) 
	Crónica de esa guapa gente: memorias de la jet (1991) 
	Tatuaje (1991) 
	Del 98 a don Juan Carlos (1992) 
	Memorias eróticas (1992) 
	Memorias republicanas (1992) 
	Memorias borbónicas (1992) 
	La leyenda del césar visionario (1992) 
	La década roja (1993) 
	Madrid 1940. Memorias de un joven fascista (1993) 
	Mis placeres y mis días (1994) 
	La rosa y el látigo (1994) 
	Las palabras de la tribu: de Rubén Dario a Cela (1994) 
	Las señoritas de Aviñón (1995) 
	Madrid 650 (1995) 
	Diccionario de literatura: España 1941-1995: de la posguerra a la modernidad (1995) 
	Los cuadernos de Luis Vives (1996) 
	Los cuerpos gloriosos: memorias y semblanza (1996) 
	Capital del dolor (1996) 
	La forja de un ladrón (1997) 
	Diccionario de literatura: España: 1941-1995: de la posguerra a la posmodernidad (1997) 
	La derechona (1997) 
	La bestia rosa (1998) 
	Historias de amor y viagra (1998) 
	Diario político y sentimental (1999) 
	El socialista sentimental (1999) 
	Madrid XXIl (2000) 
	Madrid, tribu urbana (1999) 
	Los alucinados: personajes, escritores, monstruos. Una historia diferente de la literatura (2001) 
	Un ser de lejanías (2001) 
	La república bananera USA (2002) 
	Cela : un cadáver exquisito (2002) 
	¿Y cómo eran las ligas de Madame Bovary? (2003) 
	Los metales nocturnos (2003) 
	Crónica de las tabernas leonesas (2004) 
	Días felices en Argüelles (2005) 
	Sofía Morales (2005) 
	Amado siglo XX (2007) 
	Carta a mi mujer (2008)
	Obra poética 1981-2001 (2009)

Публикации на русском языке
Пешка в воскресенье.М.: РОССПЭН, 2008

Признание
Премия Надаля (1975). Литературная премия принца Астурийского (1996). Национальная литературная премия (1997). Премия «Мигель де Сервантес» (2000) и многие другие награды.

Примечания

Литература
 
 Villán J. Francisco Umbral. La escritura absoluta. Madrid: Espasa Calpe, 1996
 Celmar M.P. Francisco Umbral. Valladolid: Universidad, 2003
 Caballé A. Francisco Umbral. El frío de una vida.  Madrid:  Espasa-Calpe, 2004

Ссылки
Некролог в газете El Mundo 
Персональный сайт 

 

Писатели Испании
Журналисты Испании
Эссеисты Испании
Литераторы, известные под псевдонимами
Эссеисты по алфавиту